Феррара може відноситися до:

Топоніми 

 Феррара — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Феррара — провінція в Італії, у регіоні Емілія-Романья.
 Феррара-ді-Монте-Бальдо — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона.

Історія 
 Герцогство Феррара — перша незалежна і суверенна держава в Північній Італії.

Прізвище 

 Абель Феррара (; 1951) — американський режисер, сценарист і кліпмейкер.
 Джеррі Феррара (; 1979) — американський актор італійського походження.
 Мануель Феррара (;  1975) — французький порноактор, режисер.
 Чіро Феррара (;  1967) — італійський футболіст, згодом футбольний тренер.

Див. також 
 Ферраро